Detta är en lista över vulkaner i Ryssland.

Ryssland